Melanorhopala är ett släkte av insekter. Melanorhopala ingår i familjen nätskinnbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Nätskinnbaggar
Melanorhopala